Город Алексин — муниципальное образование Тульской области со статусом городского округа.

Административный центр — город Алексин.

С точки зрения административно-территориального устройства муниципальное образование город Алексин совместно с муниципальным образованием (в статусе городского округа) рабочим посёлком Новогуровским находится на территории административно-территориальной единицы Алексинский район.

История 

Алексинский муниципальный район был образован в марте 2005 года. Рабочий посёлок Новогуровский в состав муниципального района не вошёл, а составил отдельное муниципальное образование со статусом городского округа.

21 июня 2014 года Алексинский муниципальный район и входившие в его состав городское поселение Алексин и сельские поселения были упразднены с преобразованием в городской округ.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Алексин) составляет  % от всего населения округа.

Населённые пункты 
В городской округ входят 155 населённых пунктов, в том числе один город и 154 сельских населённых пункта.

Экономика 
Ведущая роль в экономике округа принадлежит промышленному комплексу. На территории муниципалитета функционирует 13 крупных и средних промышленных предприятий. 12 апреля 2019 года в Алексине была создана территория опережающего развития «Алексин» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2019 года № 430 с целью привлечения инвестиций, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия АО НПО «Тяжпромарматура» — «АЗТПА»,. По состоянию на 2021 год, на территории зарегистрировано 7 резидентов.

В 2021 году сельскохозяйственную деятельность осуществляли: 7 предприятий и 20 крестьянских (фермерских) хозяйств. Зарегистрировано 4896 личных подсобных хозяйств.

Культура 
В сфере культуры свою деятельность осуществляют пять муниципальных учреждений:
 Алексинская централизованная библиотечная система им. князя Г. Е. Львова (8 городских библиотек и 14 сельских филиалов);
 Алексинский художественно-краеведческий музей;
 Культурно-досуговый центр г. Алексина;
 Алексинский районный Дом культуры, в который входят 12 клубов на селе;
 Алексинская школа искусств им. К.М Щедрина (имеет три филиала в разных микрорайонах города).

Примечания 

Муниципальное образование город Алексин